Friedländer är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:
 Carl Friedländer, flera personer
 Carl Friedländer (industriman) (1827–1902), svensk industriman
 Carl Friedländer (medicinare) (1847–1887), tysk medicinare
 David Friedländer (1750–1834), tysk-judisk reformivrare
 
 Friedrich Friedländer (1825–1901), österrikisk målare
 Herman Friedländer (1842–1920), donator och grosshandlare i Stockholm
 Herbert Friedländer (1913–1981), svensk förlagsredaktör och översättare
 Immanuel Friedlaender (1871–1948), tysk vulkanolog
 Johnny Friedlaender (1912–1992), tysk-fransk grafiker
 
 Ludwig Friedländer (1824–1909), tysk klassisk filolog
 
 
 Saul Friedländer (född 1932), israelisk historiker och författare

Se även 
 Friedländerska kyrkogården, privat kbegravningsplats i Göteborg
 Friedland
 Friedlander

Tyska efternamn

ru:Фридлянд#Фридлендер